L'expression « époux Aubrac » fait référence à :
 Raymond Aubrac (1914-2012), résistant français ;
 Lucie Aubrac (1912-2007), résistante française.